KAH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Melbourne City Hlpt (VI) (Australia)
 Kah – centro abitato del Libano